Vallé ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Vallé (1845–1920), französischer Rechtsanwalt und Politiker
 José María Vallé (1810–1855), nicaraguanischer Militär

Siehe auch:
 Valle